Бортовий комп'ютер — комп'ютер, що знаходиться на борту якого-небудь транспортного засобу — судна, автомобіля, літака, космічного апарата чи іншого автономного обладнання та керує його роботою.

Бортові комп'ютери автомобіля 

Бортові комп'ютери автомобіля  — маршрутні комп'ютери (МК), які розміщені на транспортному засобі. Автомобільні МК дають можливість зробити поїздку комфортнішою і безпечнішою.

Візитною карткою МК є велика кількість функцій і налаштувань, що дозволяє реалізувати запити будь-якого користувача, можливість самостійно групувати параметри на дисплеї, велика кількість різних попереджень, що подаються МК в тому числі і в голосовій формі, можливість підключення парктроніків (паркувальних радарів). Все це робить роботу з МК комфортною, забезпечує додаткову безпеку поїздки, і дає додаткову можливість економії в експлуатації і обслуговуванні автомобіля.

Широкий модельний ряд МК розрізняється набором функцій, підтримкою різних автомобілів, типом дисплея і конструкцією.

Бортові комп'ютери з функцією діагностики на основі потужного 16-розрядного процесора можуть бути встановлені на будь-які вітчизняні та імпортні інжекторні автомобілі з бензиновим двигуном, в режимі з оригінальною діагностикою, або в режимі з універсальною діагностикою OBD-2, а також на дизельні автомобілі, що підтримують протокол діагностики OBD-2.

Можливості маршрутних бортових комп'ютерів 

 За рахунок вбудованої функції діагностики негайно попередять Вас про несправності з зазначенням несправного вузла голосом, що заощадить витрати на діагностику;

 дозволять по Вашим вимогам налаштувати до 15 різних голосових попереджень з одночасним веденням журналу попереджень — це підвищить безпеку Вашої поїздки і збереже Вашу машину;

 унікальні функції контролю за якістю палива дозволять уникнути позапланових ремонтів і вибрати якісну заправку;

 контроль витрати палива, з використанням функції «Економетрія» дозволить дотримуватися економічний стиль водіння або вести поїздку суворо по ліміту часу;

 перегляд статистики поїздок (швидкість, пройдена відстань, кількість витраченого палива і т. д.) дозволить планувати витрати на автомобіль, економити власний час, проведений за кермом автомобіля.

Потужний 16-розрядний процесор забезпечує підвищену точність і швидкість роботи, а також дозволяє реалізувати нові функції:

 повне голосовий та текстовий супровід всіх режимів з голосовою розшифровкою несправностей;

 підтримка 15 протоколів інжекторних і дизельних машин (в тому числі ISO 9141 / ISO 14230, ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 VPW);

 можливість роботи від форсунки і датчика швидкості — на будь-якій інжекторній машині;

 більше 180 функцій і 100 установок;

 6 параметрів на екрані одночасно — мультидисплей (всього 20 мультидісплеев);

 журнали поїздок;

 можливість підключення переднього і заднього парктроніків;

 можливість перемикати швидкість виводу на дисплей;

 морозостійкий графічний дисплей підвищеної яскравості;

 можливість спостереження миттєвих параметрів у вигляді графіків;

 самописець з функцією «Зворотний відлік».

Універсальне кріплення з можливістю регулювання по горизонталі і вертикалі, дозволяє встановлювати МК в будь-якому зручному для водія місці.

Підключити прилад до машини дуже просто — потрібно вставити вилку МК в роз'єм діагностики OBD-2.

Бортовий комп'ютер літака

Бортовий комп'ютер космічного апарату

Бортовий комп'ютер судна

Див. також 
 Карп'ютер — бортовий комп'ютер автомобіля.

Примітки 

Електричне обладнання автомобіля
Комп'ютер
Обчислювальна техніка